Klausner steht für:
 Einsiedler, Bewohner einer Klause, siehe Einsiedelei
 Klausner-Gruppe, österreichisches Familienunternehmen der Holzindustrie
 männliches Mitglied der Beginen-Bewegung im Spätmittelalter (weiblich: Klausnerin)
 Klausner (Gemeinde Schladming), Weiler in der Gemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark

Klausner ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Klausner (1915–2007), US-amerikanischer Rabbiner und Militärseelsorger
 Amos Klausner (1939–2018), israelischer Schriftsteller und Friedensaktivist, siehe Amos Oz
 Gertrud Klausner (1877–1939), deutsche Politikerin
 Horst Klausner, Pseudonym von Wilhelm Neese
 Hubert Klausner (1892–1939), österreichischer Offizier und Politiker (NSDAP)
 Irma Klausner-Cronheim (1874–1959), deutsche Ärztin, eine der ersten Frauen, die in Deutschland studierten
 Joseph  Klausner (1874–1958), russisch-israelischer Literaturwissenschaftler
 Laura Janner-Klausner (* 1963), britische Oberrabbinerin
 Margot Klausner (1905–1975), Schriftstellerin und Verlegerin
 Michael Klausner (* 1948) deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Richard D. Klausner (* 1951), US-amerikanischer Zellbiologe und Unternehmer
 Sabine Klausner (* 1977), österreichische Politikerin (SPÖ), Landtagsabgeordnete
 Uwe Klausner (* 1956), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Klausner (1906–1958), deutscher Politiker (BVP, NSDAP, CSU)

Siehe auch:
 Klaußner